Drachenwurz bezeichnet mehrere Pflanzenarten:

die in Mitteleuropa verbreitete Sumpfkalla (Calla palustris)
die in Südeuropa verbreitete Gemeine Drachenwurz (Dracunculus vulgaris)